Шишлянников — фамилия и топоним.

Фамилия 

 Известные носители
 Шишлянников, Александр Владимирович (род. 1950) — первый министр обороны независимого Таджикистана.
 
 Шишлянников, Михаил Осипович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шишлянников, Рафаил Абрамович (1896—1938) — советский государственный деятель.

 Шишлянникова, Анна Михайловна — российский учёный-филолог.

Топоним 
 Шишлянников — посёлок в Таловском районе Воронежской области.